Libertad (escultura)
 Libertad (moneda)
 Libertad (Uruguai) o Ciudad de Libertad, ciutat al departament de San José (Uruguai)
 La Libertad (Califòrnia)
 La Libertad (Pontevedra), setmanari editat a Pontevedra
 La Libertad (Madrid), diari editat a Madrid
 La Libertad (Negros Oriental), municipi a la província de Negros Oriental, a la regió filipina de les Visayas Centrals 
 Club Libertad, club de futbol al barri de Tuyucuá de la ciutat d'Asunción (Paraguai)
 Departament de La Libertad, departament del Salvador amb capital a Santa Tecla
 Estadio La Libertad, estadi multiusos a la ciutat de Bata (Guinea Equatorial) 
 Regió de La Libertad, regió del Perú 
 Torre de la Libertad, monument a la ciutat de Bata a la regió continental del país africà de Guinea Equatorial